Die GP2-Serie 2014 war die zehnte Saison der GP2-Serie. Sie begann am 5. April in as-Sachir und endete am 23. November auf der Yas-Insel. Jolyon Palmer gewann die Fahrerwertung.

Regeländerungen 
Das freie Training wurde von 30 auf 45 Minuten verlängert.

Im Hauptrennen sind die Fahrer verpflichtet beide Reifenmischungen zu benutzen.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwenden das Dallara-Chassis GP2/11, Motoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Änderungen bei den Fahrern 
Die folgende Auflistung enthält alle Fahrer, die an der GP2-Serie 2013 teilgenommen haben und in der Saison 2014 nicht für dasselbe Team wie 2013 starteten.

Fahrer, die ihr Team gewechselt haben:
 Daniel Abt: ART Grand Prix → Hilmer Motorsport
 Nathanaël Berthon: Trident Racing → Venezuela GP Lazarus
 René Binder: Venezuela GP Lazarus → Arden International
 Sergio Campana: Trident Racing → Venezuela GP Lazarus
 Johnny Cecotto jr.: Arden International → Trident Racing
 Sergio Canamasas: EQ8 Caterham Racing → Trident Racing
 Stefano Coletti: Rapax → Racing Engineering
 Conor Daly: Hilmer Motorsport → Venezuela GP Lazarus
 Tom Dillmann: Russian Time → Arden International
 Mitch Evans: Arden International → RT Russian Time
 Kevin Giovesi: Venezuela GP Lazarus → Rapax
 Rio Haryanto: Barwa Addax Team → EQ8 Caterham Racing
 Jon Lancaster: Hilmer Motorsport → MP Motorsport
 Julian Leal: Racing Engineering → Carlin
 Jolyon Palmer: Carlin → DAMS
 Adrian Quaife-Hobbs: Hilmer Motorsport → Rapax

Fahrer, die in die GP2-Serie einstiegen bzw. zurückkehrten:
 Tio Ellinas: GP3-Serie (Marussia Manor Racing) → MP Motorsport
 Pierre Gasly: Formel Renault 2.0 Eurocup (Tech 1 Racing) → EQ8 Caterham Racing
 Takuya Izawa: Super Formula (Docomo Team Dandelion Racing) → ART Grand Prix
 Axcil Jefferies: Indy Lights (JMM/BHA with Curb-Agajanian) → Trident Racing
 Nicholas Latifi: Europäische Formel-3-Meisterschaft (Carlin) → Hilmer Motorsport
 Raffaele Marciello: Europäische Formel-3-Meisterschaft (Prema Powerteam) → Racing Engineering
 Artjom Markelow: Deutscher Formel-3-Cup (Lotus) → RT Russian Time
 André Negrão: Formel Renault 3.5 (International Draco Racing) → Arden International
 Arthur Pic: Formel Renault 3.5 (AV Formula) → Campos Racing
 Facu Regalía: GP3-Serie (ART Grand Prix) → Hilmer Motorsport
 Kimiya Satō: Auto GP (Euronova Racing) → Campos Racing
 Marco Sørensen: Formel Renault 3.5 (Lotus) → MP Motorsport
 Stoffel Vandoorne: Formel Renault 3.5 (Fortec Motorsport) → ART Grand Prix

Fahrer, die die GP2-Serie verlassen haben:
 Sam Bird: Russian Time → United SportsCar Championship (Starworks Motorsport)
 James Calado: ART Grand Prix → FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (AF Corse)
 Kevin Ceccon: Trident Racing → GP3-Serie (Jenzer Motorsport)
 Dani Clos: MP Motorsport → Formel Acceleration 1
 Fabrizio Crestani: Venezuela GP Lazarus → Auszeit
 Marcus Ericsson: DAMS → Formel 1 (Caterham F1 Team)
 Robin Frijns: Hilmer Motorsport → Formel-1-Testfahrer (Caterham F1 Team)
 Vittorio Ghirelli: Venezuela GP Lazarus → Indy Lights (Team Moore Racing)
 Fabio Leimer: Racing Engineering → FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (Rebellion Racing)
 Qinghua Ma: Caterham Racing → Tourenwagen-Weltmeisterschaft (Citroën Total WTCC)
 Gianmarco Raimondo: Trident Racing → Auszeit
 Jake Rosenzweig: Barwa Addax Team → Auszeit
 Ricardo Teixeira: Trident Racing → Auszeit
 Pål Varhaug: Hilmer Motorsport → GP3-Serie (Jenzer Motorsport)

Änderungen bei den Teams 
 Barwa Addax zog sich aus der GP2-Serie zurück. Den Startplatz von dem Rennstall erhielt Campos Racing. Campos war bis 2008 bereits in der GP2-Serie aktiv und hatte das GP2-Team zu 2009 an Barwa Addax verkauft.
 Nach dem Tod von Igor Mazepa, dem Teamchef und Eigner des Projekts Russian Time, löste die Investorengruppe des Projekts und Mazepas Erben Mitte Februar den Vertrag mit dem bisherigen Dienstleister Motopark Academy, der 2013 die Einsätze durchführte und die Teamwertung gewonnen hatte. Dadurch verlor Tom Dillmann, der einen GP2-Vertrag mit Motopark Academy besaß, sein Cockpit. Als Ersatz kehrte iSport International, die 2013 ihren Startplatz an Russian Time verloren hatten, in die GP2-Serie zurück und übernahm die Betreuung des Projekts Russian Time.

Rennkalender 
2014 werden elf Rennwochenenden angesetzt. Im Vergleich zur Vorsaison finden die Rennen in Sepang und Singapur nicht statt, dafür wird in Spielberg und in Sotschi gefahren. Alle Veranstaltungen finden im Rahmen der Formel-1-Grand-Prix-Wochenenden statt. Das Rennen vom Nürburgring wechselt planmäßig zum Hockenheimring Baden-Württemberg.

Bis auf eine Ausnahme in Monaco (Hauptrennen Freitags und Sprintrennen am Samstag) finden alle Hauptrennen Samstags, und alle Sprintrennen am Sonntag statt.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekommen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhalten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhält der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startet, vier Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielt, erhält zwei Punkte.

Fahrerwertung

Einzelnachweise 

2014
Motorsportsaison 2014